Aleksandar Petrović puede referirse a:

Aleksandar Petrović (director de cine) (1929–1994), director de cine serbio.
Aleksandar Petrović (baloncestista) (n. 1959), exjugador y técnico croata de baloncesto.
Aleksandar Petrović (futbolista) (1914–1987), exfutbolista y dirigente deportivo serbio.